Biczycowate (Flagellariaceae) – monotypowa rodzina roślin jednoliściennych z rzędu wiechlinowców. Zasięg obejmuje centralną i południową część Afryki, południowo-wschodnią część Azji, północną część Australii oraz wyspy na Oceanie Spokojnym. Należy tu tylko jeden rodzaj Flagellaria z czterema gatunkami. Są to byliny z długimi pędami (do 15 m), ulistnionymi równomiernie parzyście ułożonymi liśćmi, u nasady pochwiastymi i zakończonymi wąsami czepnymi. Dzięki wąsom giętkie pędy wspinają się drzewach i krzewach. Na końcu pędu rozwija się kwiatostan szczytowy, silnie rozgałęziony, wiechowaty, składający się z licznych kłosów z drobnymi kwiatami. Giętkie pędy Flagellaria indica wykorzystuje się w koszykarstwie, młode pędy i liście tej rośliny wykorzystywane są także do celów medycznych oraz do mycia włosów.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Klad okrytonasienne, klad jednoliścienne (monocots), rząd wiechlinowce (Poales), rodzina biczycowate (Flagellariaceae). Rodzina stanowi grupę siostrzaną dla kladu obejmującego wiechlinowate, żuanwiliowate i Ecdeiocoleaceae.

Pozycja rodziny w kladogramie przedstawiającym powiązania filogenetyczne w obrębie rzędu wiechlinowców:

 Podział rodziny według Angiosperm Phylogeny Website
rodzaj Flagellaria L. (1753)
 Flagellaria gigantea Hook.f.
 Flagellaria guineensis Schumach.
 Flagellaria indica L.
 Flagellaria neocaledonica Schltr.

Przypisy 

Wiechlinowce